Ahl eller AHL kan syfta på:

 AHL – en professionell ishockeyliga i USA och Kanada, se American Hockey League
 AHL – en australisk nationell liga i landhockey, se Australian Hockey League
 AHL – Allianz Hurling League, se National Hurling League
 AHL – en flygplats i Aishalton, Guyana, se Aishalton Airport
 Ahl (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
 Kennet Ahl – en författarpseudonym

Geografi 
 Ahl Hage – en udde, Region Mittjylland, Danmark
 Ahl Angad – en kommun i Marocko
 Ahl Sidi Lahcen – en kommun i Marocko
 Ahl Tifnoute – en kommun i Marocko
 Ahl-e Īmān – en ort i provinsen Ardabil i Iran
 Ahel (ort) – en ort i Fars i Iran

Personer
 Ernst Ahl (1898–1943), tysk zoolog.
 Boo Ahl (1969–), svensk ishockeymålvakt
 Filip Ahl (1997–), svensk ishockeyspelare
 Marie Ahl (1950–), skådespelare
 Olga Olivia Ahl (1862–1935), skådespelare
 Per-Olof Ahl (1919–1996), svensk företagare och grundare av KappAhl
 Siw Wittgren-Ahl (1951–), svensk riksdagsledamot
Michael ”ahl” Korduner (1984-), svensk professionell dataspelare

Se även
 Kappahl – en svensk, internationell klädkedja baserad